Aaron Maybin – ex giocatore statunitense di football americano
 Cameron Maybin – ex giocatore statunitense di baseball
 Edith Maybin – fotografa canadese
 Jalen Reeves-Maybin – ex giocatore statunitense di football americano